Ву́лиця Оста́па Ви́шні — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Остапа Вишні — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці в Україні